Associació Arqueològica de Girona, centre d'estudis d'arqueologia amb seu a Girona
 Associació Americana de Geògrafs, associació professional dels geògrafs dels Estats Units
 Associació Atlètica Gaèlica, organització esportiva que s'encarrega de les competicions de hurling i futbol gaèlic a Irlanda
 Jocs Panafricans (del seu nom en anglès All-Africa Games), competició esportiva continental organitzada cada quatre anys a l'Àfrica
 American Airlines Group, holding estatunidenc propietari de les aerolínies American Airlines i US Airways
 AAG (Adenina-Adenina-Guanina) també és un dels triplets que codifica la lisina, aminoàcid que es troba a les proteïnes